Nikaïa (), latinisé en  et francisé généralement en « Nicée », est initialement le nom d'une nymphe de la mythologie grecque. Ce nom dérive de  (« victoire »).

Sciences humaines et sociales

Mythologie 
 Dans la mythologie grecque, Nikaïa (Nicée en français), est une nymphe de Bithynie en Anatolie, qui fut enivrée puis violée par Dionysos. Elle en eut une fille, la nymphe Teléte. Nikaïa tenta de se suicider par pendaison.

Histoire 
 Nikaïa est le nom de plusieurs reines de l'époque hellénistique : 
 Nikaïa , fille d'Antipater ;
 Nikaïa , veuve d', gouverneur de Corinthe ; elle épouse Démétrios II de Macédoine vers 245 av. J.-C.
 Nikaïa est le nom ou l'ancien nom de plusieurs cités fondées durant l'Antiquité :
 Nicée, en Anatolie ;
 Nikaïa, en Attique ;
 Nikaïa, en Thessalie ;
 Nice, en France.

Culture et société 
 Nikaïa est un nom donné à divers monuments ou événements de la ville de Nice, en France :
 Nikaïa, une sculpture de Cyril de La Patellière située sur la promenade du Paillon ;
 le meeting Nikaïa, ou Meeting international de Nice, une compétition internationale d'athlétisme qui s'est tenue de 1976 à 2001 au parc des sports de l'Ouest ;
 le palais Nikaïa, une salle de spectacle.